Salem Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Methodist Episcopal Church (Indiana), ID-Nr. 79000022
 Salem Methodist Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 95000167